Венгеровский — фамилия. Известные носители:
 Венгеровский, Александр Дмитриевич (1953—2012) — российский политический деятель.
 Венгеровский, Борис Владимирович (род. 1931) — российский и советский звукорежиссёр.
 Венгеровский, Юрий Наумович (1938—1998) — советский волейболист, тренер.